Buczki ist ein polnischer Ortsname:
 Buczki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Buczken, 1938 bis 1945 Kleinseliggen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Buczki, aufgegangen in Ciechow, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Buchwäldchen, kreis Neumarkt, Schlesien
 Buczki (Tychowo), Ort im Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Schönfelde, Kreis Köslin, Pommern